Okręty US Navy o nazwie USS  "Stalwart":
 Pierwszy "Stalwart" (AMc-105) był trałowcem, który służył w latach 1942 - 1946. Przeklasyfikowany na (IX-231).
 Drugi "Stalwart" (MSO-493) był trałowcem typu Aggressive noszącym wcześniejsze oznaczenie (AM-493). Służył w latach 1957 - 1966.
 Trzeci "Stalwart" (T-AGOS-1) jest oceanicznym okrętem badawczym. Służył w latach 1984 - 2002. Obecnie (stan na rok 2006) jest okrętem szkolnym używanym przez State University of New York Maritime College.

Stalwart